Gaius Ceionius Rufius Volusianus Lampadius, homme politique romain du .
 Lampadius Auctor, (ca. 1500-1559), théoricien de la musique et compositeur allemand.
 Heinrich Lampadius, (1503-1583), théologien allemand.
 Johann Lampadius, (1569-1621), théologien protestant allemand.
 Jakob Lampadius, (1593-1649), professeur de droit public, politicien et diplomate allemand.
  (1772-1842), technicien métallurgiste, chimiste et agronome allemand.
  (1976-), acteur et cinéaste allemand.

Homonymie de patronyme
en:Lampadius